Gåsværfjorden er navnet på to fjorde i Norge:
 Gåsværfjorden (Meløy) – en fjord i Meløy kommune i Nordland fylke
 Gåsværfjorden (Herøy) – en fjord i Herøy kommune i Nordland fylke